Dorobanțu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dorobanțu (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Dorobanțu (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea

 Dorobanțu (Plătărești), Dorf im Kreis Călărași
 Dorobanțu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Dorobanțu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman